Ра́дослав Дю́риш (; ) — словацкий кёрлингист на колясках.

В составе сборной Словакии участник зимних Паралимпийских игр , ,  и .

Играет в основном на позиции четвёртого и третьего. Скип команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018 (в веб-архиве)
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Кёрлингисты на колясках